La saison 2014-2015 du Championnat de Bosnie-Herzégovine de football est la vingt-quatrième édition du championnat national de première division. Les seize meilleurs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage à un championnat à douze clubs, les six derniers du classement sont relégués et remplacés par le vainqueur de chaque groupe de deuxième division (groupe Fédération de Bosnie-Herzégovine et groupe Republika Srpska).

C'est le Zrinjski Mostar qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec sept points d'avance sur le Sloboda Tuzla et huit sur le Široki Brijeg. Il s'agit du quatrième titre de champion de Bosnie-Herzégovine de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bosnie-Herzégovine de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Bosnie-Herzégovine de football
Bosnie-Herzégovine
2015 en Bosnie-Herzégovine
Sport en Bosnie-Herzégovine en 2016